Анато́лий Днепро́в: Днепров, Анатолий Петрович (1919—1975) — советский писатель-фантаст.
 Днепров, Анатолий Семёнович (1947—2008) — российский автор песен, певец.